L'ordre judiciaire est un ordre juridictionnel qui résout les conflits de droit privé, dans les pays où il existe un .

En Afrique 
  : Droit algérien#Ordre judiciaire

En Amérique

 : Le terme « ordre judiciaire » est utilisé dans la disposition préliminaire et aux articles 8, 11, 115, 622 et 778 du Code de procédure civile du Québec. Il désigne les tribunaux régis par des juges judiciaires, par opposition aux tribunaux de l'ordre administratif, dits tribunaux administratifs.

En Europe 
  : Organisation juridictionnelle (Belgique)
  : Ordre judiciaire en France
 : Organisation juridictionnelle (Royaume-Uni)

Notes et références

Droit privé
Justice judiciaire